Выборы в Государственный совет-Хасэ Республики Адыгея седьмого созыва прошли в Адыгее 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 25 депутатов по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 25 депутатов по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 342 589. Явка составила 67,30 %.

Ключевые даты 

 18 июня 2021 года депутаты Государственного совета-Хасэ Республики Адыгея назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 В тот же день Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 С 19 июня по 18 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), самовыдвижения по одномандатному избирательному округу.
 С 5 июля по 4 августа — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 

Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось методом Империали с той поправкой, что перед началом вычисления квот каждой партии, прошедшей 5-процентный барьер, выдавалось по одному месту.

Из 24 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 2 — занявших первое место, в 19 — второе место, в 2 — третье, в 1 — четвертое.

*В одномандатном избирательном округе № 6 остался зарегистрированным только кандидат от КПРФ Ильяс Бракий. Отложенное голосование было назначено на 19 декабря 2021 года.

Примечания 

Адыгея
Адыгея
Выборы в Адыгее